Эрик Константи́нович Покро́вский () — советский и партийный деятель, 1-й секретарь Симферопольского городского комитета КПУ Крымской области. Депутат Верховного Совета УССР 9-10-го созывов. Член Ревизионной Комиссии КПУ в 1981—1986 г.

Биография 

В 1946—1948 году служил в Советской армии. В 1948—1949 годах — газорезчик монтажного участка «Стальмонтаж» в поселке Симеизе, в городе Ялте. Воспитатель молодежи в общежитии на строительстве пионерского лагеря «Артек» имени Молотова Крымской области РСФСР.

В 1949—1955 годах — инструктор Ялтинского городского комитета ВЛКСМ. 2-й, 1-й секретарь Алуштинского районного комитета ВЛКСМ. Заведующий отделом, секретарь, 2-й секретарь Крымского областного комитета ЛКСМУ. Член КПСС с 1952 года.

В сентябре 1955 — июне 1959 года — 1-й секретарь Крымского областного комитета ЛКСМУ. В 1959—1964 годах — 1-й секретарь Балаклавского районного комитета КПУ города Севастополя.

Образование высшее. В 1960 году окончил Заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1964—1970 годах — 1-й секретарь Алуштинского городского комитета КПУ Крымской области. В 1970—1974 годах — заведующий отделом Крымского областного комитета КПУ.

Депутат Верховного Совета УССР 9-10-го созывов. 

В 1974—1984 годах — 1-й секретарь Симферопольского городского комитета КПУ Крымской области.

В 1985—1993 годах — заведующий отделением издательства «Известия».

Потом — на пенсии.

Награды 
 три ордена Трудового Красного Знамени (1958, 1971, 1976)
 два ордена Знак Почета (1967, 1981)
 ордена
 медали
 почетная грамота Президиума Верховного Совета УССР (1977)

Память 
Имя Э. К. Покровского носит Симферопольская школа № 10 — МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э. К. Покровского». Там организован его мемориальный музей.

Литература 
 Депутати Верховної Ради УРСР. 9-е скликання — 1975 р.

Ссылки 
 Кто есть кто в Крыму
 Музей Э. К. Покровского
 Э. К. Покровский в документальном фильме «Сердце Крыма»
 krimkomsomol.ru 
 politika-crimea.ru 

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Первые секретари Симферопольского горкома КП Украины
Первые секретари Алуштинского горкома КП Украины
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Первые секретари районных комитетов ВЛКСМ
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС